Lista de Faculdades de Tecnologia Estaduais (FATEC) do estado de São Paulo, divididas por municípios. As FATECs administradas pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Municípios 
 Campinas
 Capão Bonito
 Catanduva
 Diadema
 Franca
 Itapetininga
 Itu
 Jaboticabal
 Jacareí
 Jundiaí
 Mogi Mirim
 Osasco
 São Paulo (Ipiranga)
 São Paulo (Sebrae)
 São Paulo (Zona Leste)
 Sorocaba
 Tatuí
 Taubaté

Ver também 
 ETEC
 FATEC

Ligações externas 
 Página do Centro Paula Souza
 Página do Vestibular Fatec

Faculdades
Faculdades